Michel De Wolf peut faire référence à : 
 Michel De Wolf, footballeur belge reconverti en entraîneur, 
 Michel De Wolf, professeur et doyen de la Louvain School of Management à l'UCLouvain.